MDD puede referirse a:
 Movimiento por la Democracia Directa partido político venezolano;
 Departamento de Madre de Dios (Perú), cuyo código ISO 3166-2:PE es PE-MDD;
 Desarrollo orientado a modelos (, MDD), una metodología de desarrollo de software;
 Marca de distribuidor o marca blanca, en comercio, concepto contrapuesto a la marca de fabricante (MDF);
 Mecanismo de democracia directa, cualquier herramienta encaminada a promover y ejercitar la democracia directa;
 mdd, forma abreviada de millones de dólares, generalmente, millones de dólares estadounidenses;
 Trastorno depresivo mayor, por sus siglas en inglés (Major Depressive Disorder).